Lorenc (slawische und ungarische Schreibweise von Lorenz) ist der Name folgender Personen und Unternehmen:

 Jakub Lorenc-Zalěski (1874–1939), sorbischer Schriftsteller und antifaschistischer Publizist
 Kito Lorenc (1938–2017), sorbisch-deutscher Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Michał Lorenc (* 1955), polnischer Filmmusik-Komponist
 Lorenc Antoni (1909–1991), jugoslawischer Komponist, Chorleiter, Musikethnologe und Musikerzieher
 Stanisław Lorenc (1943–2020), polnischer Geologe und Rektor
 Transmission Lorenc, ehemaliger belgischer Automobilhersteller